Příjmení Solis nese více různých osobností:

 Gabrielle Solis – fiktivní postava ze seriálu Zoufalé manželky
 Hilda Solisová (* 1957) – americká politička
 Virgil Solis (1514–1562) – norimberský kreslíř